Nositelé jména Ludvík Bourbonský:

 Ludvík I. Bourbonský (1279–1341) – první bourbonský hrabě
 Ludvík II. Bourbonský (1337–1410) – třetí bourbonský hrabě
 Ludvík Bourbonský (1376–1446) – hrabě z Vendôme
 Ludvík Bourbonský (1406–1486) – hrabě z Montpensier
 Ludvík Bourbonský (1437–1482) – biskup z Liége
 Ludvík Bourbonský (1483–1501) – hrabě z Montpensier
 Ludvík Bourbonský (1513–1582) – vévoda z Montpensier
 Ludvík Bourbonský (1530–1569) – kníže z Condé
 Ludvík Bourbon–Condé (1604–1641) – hrabě ze Soissons
 Ludvík II. Bourbon-Condé (1621–1686) – kníže z Condé
 Ludvík Bourbonský (1661–1711) – nejstarší syn francouzského krále Ludvíka XIV., tzv. Velký dauphin z Viennois
 Ludvík Bourbonský (1667–1683) – nemanželský syn francouzského krále Ludvíka XIV. a jeho oficiální milenky Madame de Montespan, hrabě z Vermandois
 Ludvík Bourbonský (1682–1712) – tzv. Malý dauphin, nejstarší syn Ludvíka Bourbonského, tzv. Velkého dauphina z Viennois
 Ludvík Bourbonský, vévoda z Anjou (* 1974) – pretendent francouzského trůnu (od roku 1989)

Související články 
 Ludvík Francouzský
 Seznam francouzských dauphinů